La nazionale Under-19 di pallavolo femminile della Slovenia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Slovenia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Slovenia.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-19

Collegamenti esterni 
 

 U-19
Slovenia
Pallavolo Under-19